Fuentes Claras kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fuentes Claras (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Fuentes Claras (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar